Londonderry, Észak-Írország második legnagyobb városa
 Derry (fiktív település), Stephen King több regényének helyszíne
 Amerikai Egyesült Államok
 Derry (Louisiana)
 Derry (statisztikai település, New Hampshire)
 Derry (város, New Hampshire)
 Derry (Oregon)
 Derry (Pennsylvania)
 Derry (Új-Mexikó)
 Írország
 Derry (Ballyphilip)
 Derry (Desertserges)
 Derry (Dorrha)
 Derry (Loughmoe East)
 Derry, folyó Wicklow megyében